

Patronyme 
Mullens est un patronyme porté notamment par :

 Byron Mullens (né en 1989), joueur de basket-ball américain ;
 Peta Mullens (née en 1988), coureuse cycliste australienne ;
 Willy Mullens (1880-1952), réalisateur et producteur néerlandais.

Toponyme 
 Mullens, ville de l'État de Virginie-Occidentale, aux États-Unis

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme